El Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas (ITLAC), es la máxima casa de estudios de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, México. Es una institución pública que inició actividades el día 13 de octubre de 1987, teniendo como propósito principal, ser apoyo para el desarrollo siderúrgico de la zona. En sus comienzos contaba solamente con dos carreras, a las que se fueron sumando nuevas ofertas académicas, y hoy en día se tienen planes de estudios para ocho diferentes carreras: 6 ingenierías y 2 licenciaturas, además de poder realizar una maestría.

Historia

El patronato pro-fundación

A mediados de la década de los ochenta un grupo de profesionistas que radicaban en el municipio, entre los que se incluían a directores de instituciones educativas, representantes de la siderúrgica Sicartsa y empresarios de la ciudad, se reunieron y formaron el patronato pro-fundación del Centro de Estudios Superiores de Lázaro Cárdenas, un proyecto que buscaba que se creara una dependencia de educación superior que fuera más accesible para las personas del municipio.
El patronato quedó conformado por 30 miembros activos de entre los cuales se pueden mencionar a:

Anexo:Patronato pro-fundación del Centro de Estudios Superiores de Lázaro Cárdenas

Oferta Educativa

Profesional 
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Logística
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Contador Público

Actividades extraescolares 
El ITLAC ofrece varias actividades extraescolares deportivas y culturales, pero la actividad cultural más destacada de esta institución es sin duda su Rondalla "guitarras de media noche".

Rondalla Guitarras de Media Noche 
El instituto tecnológico de Lázaro Cárdenas cuenta con la Rondalla Guitarras de Media Noche que fue fundada en el año de 1999 por alumnos de diferentes carreras de ingeniería, actualmente está a cargo del Ing. Armando Esquivel Gallardo, la rondalla del Itlac cuenta con una larga trayectoria y ha asistido a eventos nacionales por todo el país.

La Rondalla “Guitarras de Media Noche” fue fundada en el mes de noviembre del año 1999 en el seno del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas gracias al amor por la música de un grupo de alumnos de diferentes carreras de ingeniería.

La rondalla fue formada con el propósito de promover la cultura en la sociedad mediante música de todo género pero en especial el género romántico.

A lo largo de su trayectoria ha tenido presentaciones de suma importancia en la región haciendo acto de presencia en diferentes lugares como son: escuelas públicas, plazas, parques, auditorios, discos, etc.
La Rondalla “Guitarras de Media Noche” del ITLAC es conocida tanto estatal como nacionalmente por mencionar algunos lugares en los que ha estado:

Estatales:

1.- XXII Prenacional de Arte y Cultura de los IT en Morelia, Michoacán. En el año 2001.

2.- XXIII Prenacional de Arte y Cultura de los IT en Zamora, Michoacán. En el año 2002.

Nacionales:

1.- XXII Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Saltillo, Coahuila. En el año 2001.

2.- XXIII Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Minatitlán, Veracruz. En el año 2002.

3.- XXIV Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Mexicali, B. C. En el año 2003.

4.- XXV Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Monterrey, N. L. En el año 2004.

5.- XXVI Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Oaxaca, Oaxaca. En el año 2005.

6.- XXVII Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Nuevo L, Tamps. En el año 2007.

7.- XXVIII Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Tepic, Nay. En el año 2008.

8.- XXIX Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Campeche, Camp. En el año 2010.

9.- XXX Festival Nacional de Arte y Cultura de los IT en Colima, Colima. En el año 2011.

En el año 2001 grabó su primer material discográfico titulado “Te quiero para mi”, el cual cuenta con 10 canciones de varios autores famosos.

Actualmente la rondalla cuenta con 13 integrantes de los cuales 7 son primera voz y seis son segunda voz y se encuentra grabando su segundo material discográfico titulado (ahora que el amor ha llegado) que cuenta con 11 canciones.

Referencias

Lazaro Cardenas
Educación en Lázaro Cárdenas
Lazaro Cardenas
México en 1987
Universidades del estado de Michoacán